Багачівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Багачівська сільська рада — Миколаївська область, Кривоозерський район
 Багачівська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район